PDF, Pdf, pdf może odnosić się do:
 PDF (Portable Document Format) – format pliku opracowany i promowany przez firmę Adobe Systems, regulowany standardem ISO 32000-1:2008
 .pdf – rozszerzenie nazwy pliku w formacie PDF
 PDF/A – (archiwalny PDF) – format pliku służący długoterminowej archiwizacji danych elektronicznych, opracowany na bazie formatu PDF 1.4 przez firmę Adobe Systems
 PDF/X – podzbiór formatu PDF ułatwiający wymianę grafik, oparty na bazie PDF 1.3 i 1.4 i regulowany standardami ISO od 15930-1 do 15930-7
 PDF/E – podzbiór formatu PDF ułatwiający otwartą wymianę i zarządzanie dokumentami w inżynierii pracy
 PDF/UA (PDF powszechnej dostępności) – format utworzona przez Komitet Standardów AIIM z myślą o osobach niewidomych lub niedowidzących.
 PDF 417 – dwuwymiarowy kod kreskowy opracowany w 1990 przez Symbol Technologies
 PDF – Przedsiębiorstwo Dystrybucji Filmów, jedna z nazw wyłącznego dystrybutora kinowego w PRL (1949-1990)
 Pracownia dydaktyki fizyki – przedmiot akademicki dla przyszłych nauczycieli fizyki
 Parti démocrate français – francuska partia polityczna założona w 1982 przez Guya Gennesseauxa
 Parti de la France – francuska partia polityczna założona w 2009 przez Carla Langa